

Cariche
Prevosto o Prévôt – funzionario dell'amministrazione demaniale nella Francia dell'Ancien Régime
Prevosto di Parigi – funzionario incaricato di diverse responsabilità nella città di Parigi
Prevosto di Quebec – funzionario incaricato di diverse responsabilità nella città di Quebec
Prevosto dei mercanti di Parigi – capo della municipalità parigina
Prevosto dei mercanti di Lione – capo della municipalità lionese
Prevosto, altro nome del Sołtys – responsabile dell'amministrazione dei villaggi feudali della Polonia
Prevosto, altro nome dello scoltetto nella gerarchia feudale germanica
Prevosto (Prévôt) – responsabile delle forze dell'ordine francesi
Prevosto o Kirchpropst – amministratore laico di beni ecclesiastici comunalizzati nell'area di diritto germanico
Gran Prevosto delle Forze dell'Ordine canadesi – capo della polizia militare in Canada
Principe-prevosto – titolo ecclesiastico

Religione
Prevosto – grado della gerarchia della Chiesa cattolica

Persone
Antonio Prevosto – politico italiano

Sport
Prevosto d'armi – assistente del maestro d'armi della FISAS
Prevosto di nuovo – assistente del maestro di nuoto non sincronizzato